In 2005 werd de achttiende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Conakry, Guinee. Op dit toernooi won het elftal van Guinee door in de finale Senegal te verslaan (1–0). Mali werd derde. In de troostfinale versloegen zij Guinee-Bissau (1–0).

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Senegal werd eerste door loting.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 2005
Voetbal in Guinee
Sportevenement in Guinee